El Pinal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Piñal, Puebla, Jalpan, 
 El Pinal, Chiapas, Tapachula, 
 El Piñal, Chiapas, Chilón, 
 El Piñal, Guerrero, Ayutla de los Libres, 
 El Pinal, Veracruz, Atzalan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar